Соревнования по стрельбе из составного лука среди женщин на летней Универсиаде 2015 в Кванджу пройдут с 4 по 7 июля 2015 года. В соревновании принимает участие 43 участницы.

Расписание соревнования

Рекорды

Квалификация

Плей-офф

1/24 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал 

Стрельба из лука на летней Универсиаде 2015